Нух може да се отнася за:

 Нух - един от пророците, споменати в Корана
 Нух - 71 сура от Корана